35 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 12 kwietnia i zakończył 18 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Laurens Vanthoor.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Formel 3 Trophy

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2009 w sportach motorowych
2009 w Niemczech
2009 w Holandii